Фавад Афзал Хан (, , род. 29 ноября 1981, Карачи, Пакистан) — пакистанский актёр и певец, бывший солист группы .

Биография 
Фавад родился 29 ноября 1981 года в городе Карачи, Пакистан. Его семья родом из Лахора в штате Пенджаб. В детстве Фавад со своей семьёй жил в Афинах, Дубае, Эр-Рияде, а во время войны в Персидском заливе в Манчестере, прежде чем вернуться в Лахор, когда ему было 13 лет. Его отец родился в городе Патиала и переехал в Пакистан в год разделения Индии. Фавад имеет двух сестёр, старшая, Алия, — архитектор, а младшая сестра — врач. Имеет пуштунское происхождение. К 20 годам он научился играть на гитаре, басах и барабанах. Фавад получил аттестат в Лахорской гимназии (LGS) и имеет степень бакалавра по вычислительной технике Национального университета компьютерных и новых наук (NUCES) в Лахоре.

Paradigm, рок-группа Фавада, образовалась в 2000 году, но вскоре объединилась с группой Entity Ахмеда Али, чья карьера началась в 1994. Их альбом Irtiqa, который вышел в 2003 году, получил известность в стране, а особенной популярность пользовалась романтическая песня «Rahguzar». Хан покинул группу в 2012 году, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

В 2007 году Фавад дебютировал в фильме , который стал самым кассовым фильмом года в Пакистане.

В 2015 году Фавад вёл церемонию награждения  вместе с Махирой Хан, которая проходила в Карачи. В 2014 году он занял седьмое место в списке сексуальных мужчин Азии, составленном британской газетой Eastern Eye.

Фавад планировал свой дебют в Болливуде, после релиза Khuda Kay Liye в Индии. Но из-за нестабильной политической ситуации между Индией и Пакистаном после террористических атак в 2008 году этого так и не произошло.

В 2014 Фавад дебютировал в фильме «Красотка» в паре Сонам Капур. Его исполнение роли получило похвалы критиков, а фильм имел коммерческий успех, как и в Индии, так и за рубежом (в том числе на его родине). Его роль была отмечена Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль (он стал первым пакистанцем, который получил награду в этой номинации). В начале 2016 года Фавад сыграл роль второго плана в фильме «Капур и сыновья», также ставшем коммерчески успешным. В том же году он участвовал в качестве камео в фильме Ae Dil Hai Mushkil, который запретили в Пакистане из-за ситуации в Кашмире

На данный момент готовится к релизу два проекта с его участием: байопик Albela Rahi, в котором он сыграет пакистанского певца Аламгира, и боевик Maula Jatt 2, который является продолжением культового фильма 1979 года , и ради съёмок в котором он решил набрать вес, чтобы войти в образ.

Личная жизнь 
В 2005 году Фавад женился на Садаф Хан, с которой встречался в течение пяти лет. Супруги имеют двоих детей: сына Айана (род. 2006) и дочку Элайну (род. 2016). Вместе с женой Фавад создал линию одежды «SILK by Fawad Khan». Хан страдает сахарным диабетом с 17 лет, после того, как повредил поджелудочную железу при несчастном случае.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты Пакистана
Фотомодели Пакистана